Тораево — название нескольких населённых пунктов:
 Тораево — село в Моргаушском районе Чувашии.
 Тораево — деревня в Яльчикском районе Чувашии.